Ксаверий Михайлович Байдак (15 января 1906, д. Байдаки, Минская губерния, Российская империя — 20 октября 1982, Москва, СССР) — советский военачальник, генерал-майор (13.09.1944).

Биография 
Родился 15 января 1906 года в деревне Байдаки, ныне в Минском районе Минской области. Белорус.

Военная служба

Межвоенные годы 
10 августа 1928 года добровольно поступил в Объединенную Белорусскую военную школу им. ЦИК Белорусской ССР в городе Минск, где учился на одном курсе, а затем начинал службу в одной дивизии вместе с будущим командующим ВДВ Василием Маргеловым. После её окончания с июня 1931 года командовал стрелковым взводом и взводом полковой школы в 98-м стрелковом полку 33-й стрелковой дивизии БВО. Член ВКП(б) с 1931 года. В апреле 1933 года переведен командиром роты в 97-й стрелковый полк этой же дивизии. С декабря 1939 года служил в Могилевском пехотном училище командиром роты и начальником учебной части батальона курсантов.

Великая Отечественная война 
В начале войны капитан Байдак в сентябре — октябре 1941 года прошел двухмесячный курс в Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. После его окончания был назначен начальником 1-го (оперативного) отделения штаба 13-й отдельной курсантской стрелковой бригады СКВО. В конце ноября бригада вошла в состав 56-й армии Южного фронта и участвовала в Ростовской наступательной операции, в освобождении городе Ростов-на-Дону. Она вела наступление в первом эшелоне армии на северо-западную окраину города, затем с боями продвигалась вплоть до реки Самбек. В апреле 1942 года была выведена в резерв Ставки и переброшена в МВО, а майор Байдак зачислен в распоряжение ГУК НКО. С мая исполнял должность начальника оперативного отделения штаба 1-й истребительной бригады, затем 1-й истребительной дивизии. С последней в июле убыл на Воронежский фронт и в составе 6-й армии участвовал в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции. С ноября Байдак исполнял должность начальника штаба этой дивизии.

В январе 1943 года был назначен заместителем командира 206-й стрелковой дивизии. В апреле переведен на должность заместителя командира 232-й стрелковой дивизии 38-й армии, а с мая командовал 37-й отдельной стрелковой бригадой. В июне 1943 года на базе бригады была сформирована 204-я стрелковая дивизия, а полковник утвержден её командиром. С началом Курской битвы дивизия была переброшена на белгородское направление в район Обояни и, войдя в состав 6-й гвардейской армии Воронежского фронта, перешла в наступление. В тяжелых одиннадцатидневных боях противник был отброшен на 30 км в район Томаровка. С 25 июля дивизия выведена в резерв Ставки ВГК и переброшена на переформирование в район Тулы. Затем она была направлена на Калининский фронт, где завершила формирование в составе 20-й армии. В сентябре она вошла в 43-ю армию и участвовала в Духовщинско-Демидовской наступательной операции, в ноябре её части вели боевые действия на витебском направлении. 9 ноября, прорвав фронт на участке Чумаки — Зяти, дивизия углубилась в оборону противника на 15 км, в результате чего оказалась окруженной в районе Поддубье, но благодаря стойкости и мужеству личного состава сумела выйти из окружения. С 12 ноября по 1 декабря полковник Байдак находился в госпитале по ранению, затем вновь командовал 204-й стрелковой дивизией на 1-м Прибалтийском фронте. Летом и осенью 1944 года её части в составе 43-й и 51-й армий участвовали в Витебско-Оршанской, Шяуляйской, Рижской и Мемельской наступательных операциях, находясь в подчинении 1-го гвардейского и 60-го стрелковых корпусов. За прорыв Витебского укрепленного района противника в июне 1944 года и овладение городе Витебск ей было присвоено наименование «Витебская». В начале января 1945 года дивизия находилась в обороне на либавском направлении, затем перешла в наступление в северном направлении, форсировала реке Барта и захватила плацдарм на противоположном берегу и отбила все контратаки противника. С 23 февраля в составе 51-й армии 2-го Прибалтийского фронта она перешла в наступление в северо-западном направлении и, пройдя с боями 7,5 км, освободила более 12 населенных пунктов, в том числе сильно укрепленный узел сопротивления противника — м. Приекуле. Выйдя к реке Вартава, её части перешли к обороне. С 7 марта дивизия была выведена во второй эшелон, где находилась до конца войны.

За время войны комдив Байдак был один раз персонально упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенное время 
После войны генерал-майор Байдак продолжал командовать этой дивизией (с августа 1945 г. — в МВО). С февраля 1946 года по апрель 1948 года находился на учёбе в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова. После её окончания был назначен командиром 20-й отдельной стрелковой Пушкинской Краснознаменной бригады в городе Омск. С ноября 1952 года по апрель 1953 года состоял в распоряжении ГУК Советской армии, затем был назначен начальником военной кафедры Новочеркасского зооветеринарного института. 15 декабря 1955 года генерал-майор Байдак уволен в запас.

Умер 20 октября 1982 года, похоронен в Минске на Чижовском кладбище (участок 11/1 ряд 25 место 61).

Награды 
 орден Ленина (05.11.1954)
 четыре ордена Красного Знамени (18.10.1943, 11.07.1944, 06.06.1945, 20.06.1949)
 два ордена Красной Звезды (28.08.1942, 21.02.1945)
 медали в том числе:
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР» (1976)
 знак «50 лет пребывания в КПСС»
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен К. М. Байдак.
 За прорыв сильно укрепленной и развитой в глубину обороны Витебского укрепленного района немцев, южнее города Витебск, на участке протяжением 30 километров, продвижение в глубину за два дня наступательных боев до 25 километров и расширение прорыва до 80 километров по фронту. 24 июня 1944 года № 116.

Примечания

Ссылки 
 «Память Народа» — информационный проект 
 Generals from Soviet Union

Литература 
 
 
 

Члены КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Донского государственного аграрного университета
Похороненные на Чижовском кладбище
Выпускники Объединённой белорусской военной школы
Участники Смоленской операции (1943)